The Crusader – cortometraggio del 1911 diretto da Theo Frenkel
The Crusader – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Edison Company
The Crusader – film western del 1922 diretto da Howard M. Mitchell
The Crusader – film del 1932 diretto da Frank R. Strayer